Hottinger ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hottinger (1897–1975), Schweizer Pädiater 
 Arnold Hottinger (1926–2019), Schweizer Journalist und Publizist
 Barbara Hottinger († 1530), Schweizer charismatisch-prophetische Täuferführerin in St. Gallen
 Christlieb Gotthold Hottinger (1848–1914), deutscher Bibliothekar, Hochschullehrer Frauenrechtler und Autor
 David Hottinger (1685–1736), Schweizer Historiker und Numismatiker
 Hans Konrad Hottinger (1655–1730), Schweizer Numismatiker

 Klaus Hottinger († 1524), erster evangelischer Märtyrer der Schweiz
 Konrad Hottinger (1788–1828), deutscher Künstler
 Lukas Hottinger (1933–2011), Schweizer Paläontologe
 Mary Hottinger (1893–1978), englische Übersetzerin und Herausgeberin
 Max Hottinger (1879–1948), Schweizer Ingenieur und Privatdozent
 Salomon Hottinger (1649–1713), Schweizer Naturwissenschaftler und Mathematiker

Hottinger ist der Name folgender Unternehmen: 
 Bank Hottinger & Cie AG, vormals Hottinger & Compagnie, eine Schweizer Privatbank
 Hottinger Baldwin Messtechnik, ein Unternehmen der Messtechnikbranche
 Hottinger, Brüel & Kjær (HBK), ein Hersteller von hochpräzisen Schall- und Schwingungsmessgeräten